Falqués ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Falqués (1800–1853), mexikanischer Botschafter
 Pere Falqués (1850–1916), spanischer Architekt des katalanischen Modernismus